Fuentes de Rubielos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fuentes de Rubielos (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Fuentes de Rubielos (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar